Sampaio kan som auktorsförkortning betyda:

 Gonçalo António da Silva Ferreira Sampaio
 José Paulo Sampaio

Robotskapade auktorsförkortningar